IPL ist die Abkürzung für

 Indian Premier League, indische Profiliga im Twenty20-Cricket
 Initial Program Load, eine Bezeichnung für das Starten eines Betriebssystems über direkt angeschlossene Speichergeräte
 Institut für Produktionsmanagement und Logistik
 Instituto Politécnico de Leiria (Polytechnisches Institut Leiria)
 Instituto Politécnico de Lisboa (Polytechnisches Institut Lissabon)
 Intense Pulsed Light, eine Starklicht-Therapie mit intensiven Lichtpulsen, die unter anderem zur Haarentfernung genutzt wird
 Interoperable PDK Libraries, eine Industrieallianz zur Verbreitung eines Process Design Kit (PDK) Standards in der Mikroelektronik
 Iranian Pro League, die höchste Spielklasse im iranischen Fußball

IPL